Peel Session kan syfta på:

Peel Sessions (The Smashing Pumpkins) – en EP med den amerikanska musikgruppen The Smashing Pumpkins
Peel Session – inspelningar i ett radioprogram med John Peel
The Peel Session – en EP med den isländska musikgruppen Múm

Se även
Peel (olika betydelser)